Rockbox kan syfta på:

Rockbox (projekt) – ett open sourceprojektet
Rockbox (radioprogram) – ett radioprogram i P3